Єго́ров — російське прізвище. Персоналії:

А 
 Єгоров Анатолій Григорович (1920 — 1997) — російський філософ, академік АН СРСР (1974).
 Єгоров Анатолій Іванович (актор) (нар. 1945) — радянський і російський актор.
 Єгоров Анатолій Іванович (футболіст, 1948)
 Єгоров Анатолій Михайлович (1922 — 1991) — український архітектор.
 Єгоров Анатолій Олександрович (1930—2013) — радянський хокеїст і тренер.
 Єгоров Анатолій (* 1922) — радянський спортсмен (водне поло), учасник Олімпіади 1952 р.
 Єгоров Андрій Павлович (1970—2021) — російський актор театру і кіно.

Б 
 Єгоров Богдан Вікторович ( 1958) — ректор Одеської національної академії харчових технологій.
 Єгоров Борис Борисович (1937 — 1994) — льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу (1964).
 Єгоров Борис Кузьмович (1925—2017) — український живописець.
 Єгоров Борис Федорович ( 1926) — російський літературознавець, доктор філологічних наук, професор.

В 
 Єгоров Валентин Михайлович (1937—1999) — радянський хокеїст і тренер.
 Єгоров Валентин Олександрович (* 1953) — український науковець, економіст, дипломат.
 Єгоров Валерій Ігорович (1989—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єгоров Веніамін Миколайович (1923 — 1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Єгоров Віктор Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, командир механізованого взводу 28-ї окремої механізованої бригади, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Єгоров Віталій Михайлович ( 1968) — російський та український актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації (2001).
 Єгоров Володимир Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єгоров Володимир Євгенович (1878 — 1960) — російський художник, Народний художник Росії (1944).
 Єгоров Володимир Кузьмич (1911 — 1996) — радянський хокеїст, футболіст та хокейний тренер.
 Єгоров Володимир Миколайович (1997—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єгоров Володимир Сергійович — полковник ДПСУ, учасник російсько-української війни.

Д 
 Єгоров Денис Вікторович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єгоров Дмитро Федорович (1869, Москва — 1931, Казань) — російський математик, почесний член АН СРСР (1929).

Є 
 Єгоров Євген Павлович (1917 — 2007) — український графік і живописець.
 Єгоров Євген Павлович (1908 — 1982) — радянський суднобудівник, доктор технічних наук, професор.
 Єгоров Єгор Володимирович (* 1987) — український хокеїст.
 Єгоров Єгор Єгорович (1877—1949) — російський і український співак (бас), педагог.

І 
 Єгоров Іван Андрійович (* 1914) — радянський вчений в області технічної біохімії і космічної біології.
 Єгоров Іван Васильович (1869, Москва — 1931) — російський хімік-органік.
 Єгоров Ігор Юрійович (* 1958) — український економіст.
 Єгоров Ігор Анатолійович (* 1961) — російський військовий, співробітник ФСБ.

М 
 Єгоров Микола Дмитрович (1951 — 1997)  — російський політик.
 Єгоров Михайло Олексійович (1923 — 1975)  — радянський військовик, сержант, Герой Радянського Союзу (1975).

О 
 Єгоров Олег Володимирович — кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
 Єгоров Олександр:
 Єгоров Олександр Ігорович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єгоров Олександр Іванович (1889 — 1961) — сотник, військовий льотчик Повітряного флоту УНР.
 Єгоров Олександр Іванович (1850, Катеринослав — 1903)  — російський письменник.
 Єгоров Олександр Ілліч (1883 — 1939) — Маршал Радянського Союзу (1935).
 Єгоров Олександр Миколайович (* 1965) — український політик, народний депутат України.
 Єгоров Олександр Олександрович (1874 — 1969) — кримський винороб, творець багатьох вин.
 Єгоров Олександр Петрович (1910 — 1943) — Герой Радянського Союзу.
 Єгоров Олексій Семенович (1914 — 1970) — Герой Радянського Союзу.

П 
 Єгоров Петро Володимирович (*6 вересня 1953) — український педагог, Відмінник освіти України (2000). Заслужений працівник освіти України (2007). Економіст-кібернетик. Доктор економічних наук (1996), професор (2000). Академік Академії економічних наук України (1999).

С 
 Єгоров Спиридон Михайлович (1908—1999) — Герой Радянського Союзу.

Ю 
Єгоров Юрій:
 Єгоров Юрій Євгенович — український радянський дипломат. Постійний представник УРСР при міжнародних організаціях ООН в Женеві.
 Єгоров Юрій Миколайович — український художник, класик одеської школи живопису.
 Єгоров Юрій Олександрович — радянський та нідерландський класичний піаніст.
 Єгоров Юрій Сергійович (1929 — 2009) — радянський боксер і тренер.
 Єгоров Юрій Павлович (1923—1996) — кандидат фізико-математичних наук, доктор хімічних наук, професор.
 Єгоров Юрій Павлович (режисер) (1920—1982) — радянський кінорежисер, сценарист і актор.

Див. також 
 Єгорова
 8450 Єгоров
 Теорема Єгорова
 Вулиця Єгорова

Примітки 

Російські прізвища